Nesodon — род вымерших млекопитающих семейства токсодоновых отряда нотоунгулятов. Это крупные копытные, населявшие Южную Америку с позднего олигоцена до миоцена, около 29,0—11,61 млн лет назад. Они имели сравнительно большой размер, весили до 554 кг и достигали 1,5 м в высоту.

Питание 
Строение зубов Nesodon имеет черты, характерные для млекопитающих, кормящихся травой, но изучение износа эмали у N. imbricatus показывает, что этот вид питался листьями, возможно, пополняя ​​рацион фруктами или корой.

Систематика 
Nesodon назван Оуэном в 1846  году. Отнесён к токсодоновым по Carroll в 1988 году. Род является ранним представителем семейства. Nesodon являлся эндемиком Южной Америки, в частности, его окаменелости известны с конца нижнего миоцена современных Аргентины и Чили.

Филогения 
В 2014 году исследование нового вида Nesodon taweretus, позволило построить следующую кладограмму:

Классификация 
Виды рода различались, в том числе, и размерами: N. imbricatus был крупнее N. conspurcatus. Плохо изученный и сомнительный третий вид, N. cornutus, был похож на N. imbricatus, но, возможно, имел небольшой рог на голове. Все виды Nesodon были крупнее, чем пришедшие им на смену представители рода адинотериев.
 Nesodon conspurcatus
 Nesodon cornutus
 Nesodon imbricatus
 Nesodon taweretus

Альтернативная классификация 
По данным сайта Fossilworks, на июль 2016 года в род включают 9 или 12 вымерших видов (если синонимизировать с Nesodon род  Acrotherium):
 
 
 
  [syn. ]
  [syn. , , , , ]
 
  [syn. ]
  [syn. ]
  [syn. , ]
  [syn. ]

Примечания

Литература 
  
 
 

Токсодоновые
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном
†